Ива́н Моисе́ев:
 Моисеев, Иван (1779—1817) — русский скульптор, «назначенный в академики» Императорской Академии художеств.
 Моисеев, Иван Григорьевич (1914—1945) — Герой Советского Союза.
 Моисеев, Иван Тимофеевич (1910—1976) — Герой Советского Союза.